Пе́дро Альмодо́вар Кабалье́ро (; род. , Кальсада-де-Калатрава, Сьюдад-Реаль, Испания) — испанский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист. Лауреат двух премий Оскар («Всё о моей матери» — «Лучший фильм на иностранном языке»; «Поговори с ней» — «Лучший оригинальный сценарий»). Он приобрёл всемирную известность во второй половине 1980-х годов комедийными мелодрамами и «пленительно агрессивным дизайном» фильмов.

Ранние годы 
Родился в городе Кальсада-де-Калатрава (провинция Сьюдад-Реаль, Кастилия-Ла-Манча) 24 сентября 1949 года, однако родители оформили его рождение лишь на следующий день, таким образом официально день рождения Педро Альмодовара — 25 сентября. В 8 лет переехал вместе с семьёй в Эстремадуру, где посещал сначала салезианскую, а потом францисканскую школы.

Родители надеялись, что сын станет священником, однако в 16 лет, один, без семьи и денег, Педро переехал в Мадрид, чтобы стать кинорежиссёром. Но в то время Национальная Школа Кино в Мадриде была закрыта испанским диктатором Франциско Франко. Сменив множество мест работы, на 12 лет Педро осел в компании «Telefónica». В это же время он стал членом театральной группы «Los Goliardos». Играл маленькие роли в профессиональном театре, где познакомился с Кармен Маурой. Вместе с Фабио Макнамарой организует музыкальную группу в стиле пародийный панк-глэм-рок. Пишет рассказы, которые периодически публикуются в коллективных сборниках («Сон разума»).

Карьера 
В 1980 году снял свой первый полнометражный фильм «Пепи, Люси, Бом и остальные девушки». Началом этому проекту послужила фотоновелла Альмодовара «Частые эрекции» («Erecciones generales»), созданная по заказу журнала «El Víbora». Фильм снимался больше года, только по выходным. Деньги, в сумме полмиллиона песет, нашли Феликс Ротаэта, ещё один участник группы «Los Goliardos», и Кармен Маура, оборудование одалживалось. Тем не менее, нехватка средств обернулась свободой действий. Фильм сразу же стал культовым в независимых кругах и среди посетителей сети кинотеатров Альфавиль, где он шёл на ночных сеансах в течение 4 лет.

Первый крупный успех пришёл к Альмодовару после фильма «За что мне это?». Вот так отзывалась об этой картине газета «Нью-Йорк Таймс»: «Замечательная чёрная комедия. Просто маленький шедевр».

В 1985 году вместе со своим братом, Агустином Альмодоваром, создал продюсерскую компанию «El Deseo», которая начала свою деятельность с выпуска в 1986 году фильма Педро Альмодовара «Закон желания». Позже «El Deseo» выпустила проекты таких режиссёров, как Алекс де ла Иглесия, Гильермо дель Торо, Даниэль Кальпарсоро, Моника Лагуна, Изабель Койшет, а также дуэта, состоящего из Дуньи Аясо и Феликса Сабросо.

Мировое признание Альмодовару принесла эксцентрическая комедия «Женщины на грани нервного срыва». Она получила около пятидесяти национальных премий, первый Европейский приз «Феликс» и номинировалась на «Оскар». За чередой ярких, «безбашенных» комедий периода постфранкистского раскрепощения, известного как «мовида» (en), последовали более сдержанные картины 1990-х годов, в которых Альмодовар осваивал более зрелую, менее эпатажную тематику. Своими мелодрамами он пытается развивать традиции кумиров — Фассбиндера, Джона Сталя и Дугласа Сирка.

Итогом этих исканий стал фильм «Всё о моей матери» (1999), где из лабиринта экзотических страстей режиссёр выходит на общечеловеческие темы, на этот раз оставляя своим героям шанс на примирение и обретение. С этого фильма, получившего десятки национальных премий и «Оскар» за лучшую ленту на иностранном языке, начался для Альмодовара второй период расцвета. Все четыре фильма, вышедшие в 1999—2006 годах, были признаны мировой кинопрессой шедеврами. В 2002 году фильм «Поговори с ней» принёс Альмодовару «Оскар» за лучший сценарий.

Триумфу Альмодовара сопутствует обострение отношений с киноакадемией Испании, которая не выдвинула «Поговори с ней» на соискание «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм». В 2005 году, когда следующий фильм Альмодовара, «Дурное воспитание», не получил ни одной премии «Гойя», он вместе с братом объявляет о выходе из состава академии, объяснив это несогласием с системой голосования, не позволяющей победить в номинации при небольшом количестве голосов «за».

С 2004 по 2011 год были выпущены 5 фильмов Альмодовара, среди которых наиболее заметными можно назвать «Дурное воспитание», «Возвращение», «Разомкнутые объятия» и «Кожа, в которой я живу».

В 2016 году в рамках основного конкурса 69-го Каннского международного кинофестиваля был показан фильм Альмодовара «Джульетта».

В марте 2019 года состоялась мировая премьера драмы режиссёра «Боль и слава» с Антонио Бандерасом. Картина была удостоена приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, а также двух номинаций на премию Оскар и двух номинаций на Золотой глобус. В июне дирекция Венецианского кинофестиваля приняла решение вручить Альмодовару почётную награду «Золотой лев Святого Марка».

В 2020 году на экраны вышел короткометражный фильм Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон в главной роли. Фильм поставлен по пьесе Жана Кокто. В 2022 году выйдет фильм «Параллельные матери», начнётся работа над короткометражным вестерном «Странный образ жизни».

Творчество 
В фильмах Альмодовара, особенно ранних, представлена жизнь трансвеститов и маргиналов; они полны эпатирующих персонажей и, тем не менее кинематограф Альмодовара выходит далеко за рамки жанрового «гейского» кино. Особенно интересует его работа с женскими персонажами:

Мир фильмов Альмодовара — это мир женщин, свободных, привлекательных и решительных, будь они монахини, домохозяйки или знаменитые певицы. Режиссёр в многочисленных интервью признаётся, что испытывает адские муки, создавая мужские персонажи. Отвергая устаревшую, по его мнению, систему кинозвёзд, режиссёр создаёт собственных, представляя с одинаковым успехом на экране и на приёмах целый выводок экзотических актёров и актрис, вся дальнейшая карьера которых неизбежно несёт отпечаток работы с Альмодоваром.

Творчество Альмодовара тесно связано с национальным менталитетом испанцев. Отмечается влияние барокко, поэтики , особенно театра Валье-Инклана и фильмов Буньюэля. К типично испанским чертам относят, в частности, соединение трагического и фарсового начала. Бушующие на экране эмоции передаёт и сочная цветовая гамма, ставшая элементом фирменного стиля Альмодовара:

Альмодовар стал культурным героем Испании, творцом её нового постмодернистского образа. В этом образе ключевую роль играет рекламный дизайн, использующий яркие, «химические» цвета — жёлтый, синий, малиновый; подающий крупным планом такие эротичные фрагменты человеческого тела, как глаза, ноги, пальцы рук с накрашенными ногтями и, конечно, губы, которых в фильмах Альмодовара можно встретить несчётное количество — капризных, вожделеющих, презрительных, обещающих, призывных. В острых композициях с ними, с лёгким оттенком сюра, оказываются неодушевлённые предметы — срезанные цветы, ножницы, кольца, чёрные очки, кожаные платья, цилиндрики губной помады и туфли на высоких каблуках.

Личная жизнь 
Альмодовар — гей. С 2002 года он состоит в отношениях с актёром и фотографом Фернандо Иглесиасом.

Избранная фильмография

Режиссёр

Продюсер

Признание 
 Иностранный почётный член Американской академии искусств и наук.
 Премия принцессы Астурийской за достижения в искусстве (2006)
 Почётный доктор Оксфордского университета (2016).
 Почётный доктор Гарвардского университета (2009).
 Почётная премия Европейской киноакадемии (2013).
 Почётный «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля (2019).

Награды 
Педро Альмодовар получил множество различных кинопремий, здесь перечислены самые престижные из них.

Два «Оскара»:

 1999 — Лучший иностранный фильм («Всё о моей матери»)
 2003 — Лучший сценарий («Поговори с ней»)

Две премии Каннского кинофестиваля:

 1999 — Лучший режиссёр («Всё о моей матери»)
 2006 — Лучший сценарий («Возвращение»)

«Премия „Феликс“ („Еврооскар“)»:
 1988 — Лучший фильм в номинации молодых начинающих режиссёров («Женщины на грани нервного срыва»)

Два «Золотых глобуса»:

 1999 — Лучший иностранный фильм («Всё о моей матери»)
 2003 — Лучший иностранный фильм («Поговори с ней»)

Семь премий «Гойя»:

 1988 — Лучший фильм («Женщины на грани нервного срыва»)
 1988 — Лучший оригинальный сценарий («Женщины на грани нервного срыва»)
 1999 — Лучший фильм («Всё о моей матери»)
 1999 — Лучший режиссёр («Всё о моей матери»)
 2006 — Лучший режиссёр («Возвращение»)
 2019 — Лучший режиссёр («Боль и слава»)
 2019 — Лучший сценарий («Боль и слава»)
 Премию «Люмьер» «за заметный вклад в развитие мирового кино», 2014 год.

Примечания

Литература 
 Альмодовар: сб. / сост. А. Долин, А. Плахов. СПб.: Подписные издания, 2022.
 Фредерик Стросс. Педро Альмодовар. Интервью / Пер. Маруси Климовой. СПб.: Азбука-классика, 2007. — ISBN 978-5-91181-523-3
 Альмодовар П. Патти Дифуса и другие истории. СПб.: Азбука, 2005.

Ссылки 

 Официальный сайт Педро Альмодовара
 Интервью Педро Альмодовара. Спасибо диктатору!
 Статьи о Педро Альмодоваре на сайте журнала «Сеанс»
 Обзорная статья о раннем этапе творчества Педро Альмодовара на «Синематеке»
 Аудио. Антон Долин о фильмах Педро Альмодовара

Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты премии «Гойя»
Лауреаты European Film Awards
Лауреаты премии Deutscher Filmpreis
Члены Американской академии искусств и наук
Почётные доктора Оксфордского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Лауреаты премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий
Лауреаты премии «Ферос» лучшему режиссёру